Deux femmes françaises :
 Marguerite de Chabot (1565-1652), femme de Charles  d'Elbeuf
 Marguerite de Chabot, fille de Renaud Chabot, épouse du vicomte de Brigueuil, Pierre de Reilhac, morte en 1503
Homonymie dynastique